Massinga steht für:
 den Asteroid (760) Massinga
 Massinga (Distrikt), einen Distrikt der Provinz Inhambane, Mosambik
 Massinga (Mosambik), eine Kleinstadt im Süden der Provinz Inhambane

Massinga ist der Familienname folgender Personen:
 Hilário da Cruz Massinga (* 1958), mosambikanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Quelimane